Caledonios puede referirse a:

Los habitantes de Nueva Caledonia.
Los caledonios, un grupo de pueblos prerromanos que vivían en la actual Escocia.